La Nouvelle Tribune, un quotidien béninois ;
 La Nouvelle Tribune, un hebdomadaire marocain